De Grand Prix-wegrace van Teruel 2020 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 25 oktober 2020 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Het is de tweede achtereenvolgende race op het circuit van Aragón. De race werd ingelast nadat er vanwege de coronapandemie diverse andere races werden afgelast.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

Teruel